Luther Vandross — двенадцатый студийный альбом американского соул-певца, автора и продюсера Лютера Вэндросса, вышедший в 2001 году в США на лейбле J Records. Luther Vandross достиг шестого места в американском хит-параде Billboard 200. Продажи превысили 1 млн копий и диск получил платиновый статус RIAA.

История 
Luther Vandross достиг позиции № 6 в чарте Billboard 200.
Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.
На 45-й церемонии Грэмми 2003 года певец получил номинацию в категории Best Traditional R&B Performance за песню «Any Day Now».

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Ритм-энд-блюз-альбомы
Альбомы J Records
Альбомы, спродюсированные Клайвом Дэвисом